Der FSV Optik Rathenow ist ein Fußballverein aus Rathenow in Brandenburg.

Geschichte 
Der Verein wurde am 21. Februar 1991 gegründet, kann jedoch auf Vorläufer bis in das Jahr 1906 zurückblicken. In den 1930er Jahren fusionierte die 1906 gegründete „Spielvereinigung 06“ mit dem „TV Jahn“ zum „VfL“. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden sich ehemalige Fußballer des „VfL“ als „Verkehr Rathenow“ zusammen, während ehemalige des „Rathenower Ballspielclubs“ (RBC) als „Verwaltung Rathenow“ antraten. Aus „Verkehr Rathenow“ wurde 1950 die „BSG Mechanik“ gebildet, die seit 1953 als „BSG Motor“ antrat, aus der nach der Wiedervereinigung der „SV Optik Rathenow“ als e. V. gegründet wurde. Die Fußballabteilung machte sich dann 1991 als „FSV Optik Rathenow“ selbstständig und erreichte 1994/95 die Regionalliga Nordost und konnte nach dem Klassenerhalt in der Saison 1995/96 eine Spielklasse unterhalb der 2. Bundesliga antreten.

In den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 spielte der FSV Optik Rathenow in der nunmehr viertklassigen Fußball-Regionalliga Nordost. Durch den Abstieg 2014 tritt man ab der Saison 2014/15 in der Oberliga Nordost an.

Überregionale Bekanntheit errang der FSV mit der Teilnahme am DFB-Pokal 2013/14 (durch den Gewinn des Brandenburg-Pokals), wo man sich in der ersten Runde erst nach Verlängerung mit 1:3 gegen den FSV Frankfurt geschlagen geben musste. Ein erneuter Gewinn des Landespokals und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal gelangen im Folgejahr. Doch auch in diesem Jahr blieb die Überraschung aus, und man musste sich in der ersten Runde mit 1:3 gegen den höherklassigen FC St. Pauli geschlagen geben. Dabei wurde der 60 Jahre gültige Zuschauerrekord gebrochen, denn 5000 Fans sorgten erstmals für ein ausverkauftes Stadion Vogelgesang.

In der Spielzeit 2014/15 gelang dem FSV Optik Rathenow der sofortige Wiederaufstieg. Zwei Spieltage vor Saisonende lagen drei Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze und die Rathenower hatten es selbst in der Hand, denn sie spielten gegen beide Konkurrenten noch. Am vorletzten Spieltag wurde Schönberg zuhause mit 1:0 geschlagen und am letzten Spieltag gelang ein 3:0-Auswärtssieg in Luckenwalde, der die Meisterschaft und gleichzeitig die direkte Rückkehr in die Fußball-Regionalliga Nordost bedeutete. In der darauffolgenden Saison stieg der FSV Optik jedoch postwendend wieder in die Oberliga ab. Nachdem in der Spielzeit 2016/17 der Wiederaufstieg knapp verpasst worden war, wurden die Brandenburger 2018 Meister der Nordstaffel der Oberliga Nordost und stiegen erneut in die Regionalliga auf.

Am Ende der Saison 2021/22 stieg der FSV Optik Rathenow am letzten Spieltag durch eine spektakuläre 7:5-Niederlage aus der Regionalliga Nordost ab. Der FSV Optik schloss die Saison mit 30 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz ab und spielt somit in der Saison 2022/23 wieder in der NOFV-Oberliga.

Stadion

Auszüge aus der Namens- und Logo-Historie

Sportlicher Verlauf

Ligazugehörigkeit

Erfolge 
 DFV

Liga
 Aufstieg in die II. DDR-Liga: 1958
 Bezirksmeister Potsdam: 1958
 Bezirksvizemeister Potsdam: 1955, 1974 
 Bezirksvizemeister Potsdam (Staffel Nord): 1977
 Rang 59 in der Ewigen Tabelle der II. DDR-Liga

Pokal
 Bezirkspokalsieger Potsdam: 1957, 1978, 1990
 Teilnahme am FDGB-Pokal: 1957, 1958, 1978, 1990 (NOFV-Pokal)

 DFB

Liga
 Aufstieg in die Regionalliga Nordost: 1994, 2012, 2015, 2018
 Aufstieg in die Oberliga Nordost: 1992, 2007
 Meister Oberliga Nordost (Staffel Nord): 2015, 2018
 Vizemeister Oberliga Nordost (Staffel Nord): 2017
 Brandenburgischer Landesmeister: 1992, 2007
 Rang 18 in der Ewigen Tabelle der Regionalliga Nordost
 Rang 3 in der Ewigen Tabelle der Oberliga Nordost
 Rang 29 in der Ewigen Tabelle der Brandenburg-Liga

Pokal
 Brandenburgischer Landespokalsieger: 2013, 2014
 Landespokalfinalist Brandenburg: 2004, 2019
 Teilnahme am DFB-Pokal: 2013/14 (Aus in der 1. Runde gegen den FSV Frankfurt), 2014/15 (Aus in der 1. Runde gegen den FC St. Pauli)

Bilanz der letzten Jahre

Bekannte ehemalige Spieler 
 Jörg Heinrich
 Chwitscha Schubitidse
 Uwe Schulz
 Wjatscheslaw Tschanow
 Festus Agu

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3, S. 369.
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 7, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2010
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 8, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

Weblinks 
 Vereins-Homepage
 Zweite Mannschaft

Einzelnachweise 

Rathenow, Optik
Rathenow, Optik
Sport (Rathenow)
Gegründet 1991
Rathenow, Optik
Organisation (Rathenow)